

Ім'я Танасій 
 Тана́сій — чоловіче особове ім'я, яке походить від українського імені грецького походження Атанасій ( — «Атанасіос»), що означає  — «безсмертя», «безсмертний». Інші варіанти цього імені Атанас, Опанас, Панас.

Відомі особи з ім'ям Танасій 
 Тана́сій Косова́н (1995) — український футболіст, півзахисник італійського «Пічерно».

Прізвища від ім'я Танасій

Відомі особи з прізвищем Танасійчук 
 Танасійчук (прізвище)

Примітки 

Чоловічі імена